Fantom (film)
 fantom kobiety
 fantom (medycyna)

en:The Phantom (disambiguation)